Euphoria steht für:

 eine synthetische Droge, siehe 4-Methylaminorex
 Euphoria (2001), US-amerikanischer Pornofilm von Brad Armstrong
 Euphoria (2006), russischer Spielfilm von Iwan Wyrypajew
 Euphoria (2017), Abenteuerfilm von Lisa Langseth
 Euphoria (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Euphoria (Computerspiel), japanisches Adult-Videospiel und pornografischer Anime (Hentai)
 Euphoria (Ali-As-Album), Studioalbum des Rappers Ali As
 Euphoria (Def-Leppard-Album), Studioalbum der Hard-Rock-Band Def Leppard
 Euphoria (Lied), Song der schwedischen Sängerin Loreen
 Euphoria (Programmiersprache), eine interpretierte Programmiersprache
 Euphoria (Software), ein Software Development Kit für Computerspiele

Siehe auch:
 Euforia
 Euphorie
 Euphorion